Эмма Коррин (; родилась в декабре 1995) — английская актриса, известная в первую очередь благодаря роли леди Дианы в 4-м сезоне телесериала «Корона», принесшей премию «Золотой глобус» и Премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также номинацию на награду Американской Гильдии киноактёров в той же категории. Получила премию Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале» вместе с остальным актёрским составом сериала «Корона».

Биография 
Эмма-Луиза Коррин родилась 13 декабря 1995 года в Ройал-Танбридж-Уэллс в графстве Кент. Её отец Крис Коррин — бизнесмен, а мать Джульетт Коррин — логопед, родом из Южной Африки. У нее есть два младших брата, Ричард и Джонти. Ее семья живет в Силе в Кенте, недалеко от Севенокса.

Коррин посещала римско-католическую школу-интернат для девочек Уолдингхем (Woldingham School) в Суррее, где у нее развился интерес к актерскому мастерству и танцам. Она прервала учёбу там на год для того, чтобы пройти шекспировский курс в Лондонской академии музыкального и драматического искусства, а затем поработать учителем-волонтёром в школе в Найсне в Южной Африке. Она изучала драматическое искусство в Бристольском университете, но затем продолжила изучать педагогику, английский язык, драму и искусство в колледже Святого Иоанна в Кембридже с 2015 по 2018 год.

Коррин дебютировала в кино в исторической драме «Проступок». Позже она снималась в телесериалах «Гранчестер» и «Пенниуорт». В апреле 2019 года стало известно, что она получила роль леди Дианы в четвёртом сезоне телесериала «Корона». В СМИ называют сходство Коррин с леди Дианой поразительным. Актриса заявила, что «безумно счастлива присоединиться к сериалу». За свою роль Эмма Коррин получила премию «Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль в телевизионном сериале — драма» и Премию «Выбор телевизионных критиков» в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале», а также номинацию на награду Американской Гильдии киноактёров в вышеупомянутой категории. Кроме того, вместе с остальным актёрским составом сериала «Корона» актриса была удостоена награды Американской Гильдии киноактёров в категории «Лучший актёрский ансамбль в драматическом сериале».

В 2022 году Коррин сыграла роль первого плана в картине «Мой полицейский» и леди Чаттерлей в фильме «Любовник леди Чаттерлей» режиссёра Лор де Клермон-Тоннер, экранизации одноимённого романа Дэвида Лоуренса.

Личная жизнь 
В июле 2021 года Коррин заявила о своей квир-идентичности и добавила «she/they» (она/они) в качестве местоимений в своем аккаунте в Instagram, а в июле 2022 года заменила эти местоимения на «they/them» (они/их). Позже в интервью The New York Times она рассказала что является небинарной персоной.

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Люди с небинарными гендерными идентичностями